

Cinema 
 Mind Games – film del 1989 diretto da Bob Yari
 Mind Games – film del 1996 diretto da Kevin Alber
 Mind Games – film del 2003 diretto da Adrian Carr

Musica 
Mind Games – album di John Lennon del 1973
Mind Games – singolo di John Lennon del 1973
Mind Games – album di Paul Lamb del 2010
Mind Games – album dei Palisades del 2015

Televisione 
 Mind Games – film per la televisione del 1998 diretto da Jan Egleson
Mind Games – serie televisiva della ABC del 2014